

Спрінггілл — місто, штат Луїзіана
 Спрінггілл Тауншип — селище в окрузі Файєтт, штат Пенсільванія
 Спрінггілл Тауншип — селище в окрузі Грін, штат Пенсильванія
 Спрінггілл — переписна місцевість, штат Монтана